Nemanja Neca Đurić je bio srpski košarkaš. Igrao je za Jugoslaviju i kombinovani tim republike Hrvatske (FNRJ).

Život 
Nemanja Đurić rođen je u Beogradu 18. juna 1936. u Kraljevini Jugoslaviji. Potiče iz sportske porodice (otac i ujak igrali za FK Slaviju iz Beograda) bavio se mnogim sportovima igrao je fudbal za FK Šumadiju-Beograd, da bi zatim prešao u Rukometni Klub Heroj zbog svojih fizičkih predispozicija prelazi na sledeći sport u odbojkaški klub Partizan gde se zadržava i prolazi sve juniorske selekcije. Posle konkursa KK Crvena Zvezda da se traže visoki mladići odlazi sa 19 godina na nagovor njegovog prijatelja Slobodana Pive Ivkovića (brat Dušana Ivkovića).
Svoje prve košarkaške korake pravi u KK Crvena Zvezda tek sa 19 godina, zbog svojih godina smatrali su u klubu da je suviše star i Nemanja Đurić odlazi u KK Radnički sa Crvenog Krsta u Beogradu.

Nemanja Neca Đurić sa 22 godine postaje standardni član čuvene jugoslovenske reprezentacije koja osvaja zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Bejrutu 1959 godine. 

1960 godine na olimpijskim igrama u Rimu jugoslovenska reprezentacija zauzela je 6 mesto i nagovestila svetlu budućnost koja je pred njima.

1961 godine na evropskom prvenstvu koje je održano u Jugoslaviji Nemanja Ðurić je imao vrlo zapaženu ulogu sa prosečno postignutih 11.6 koševa po meču. Jugoslovenska reprezentacija je izgubila samo dva meča i to od SSSR. Jugoslovenski tim Marjan Kandus, Radivoj Korać, Vital Elselt, Miha Lokar, Željko Troskot, Slobodan Gordić, Ivo Daneu, Zvonko Petričević, Sreten Dragojlović, Radovan Radović, Nemanja Ðurić i Miodrag Nikolić.

1963 godine na evropskom prvenstvu u Poljskoj jugoslovenska reprezentacija u sastavu Radivoj Korać, Ivo Daneu, Slobodan Gordić, Trajko Rajković, Borut Bassin, Miodrag Nikolić, Nemanja Đurić, Zvonko Petričević, Dragoslav Ražnatović, Miloš Bojović, Živko Kasun, Emil Logar osvojila je bronzanu medalju i time postavila visoke ciljeve da se sa svih velikih takmičenja vraćaju sa nekom od medalja.

Iste godine na svetskom prvenstvu u Brazilu jugoslovenska reprezentacija zablistala je kao nikada i osvojila srebrnu medalju u sastavu Radivoj Korać, Ivo Daneu, Josip Đerđa, Slobodan Gordić, Trajko Rajković, Miodrag Nikolić, Nemanja Đurić, Zvonko Petričević, Dragoslav Ražnatović, Vital Eiselt, Vladimir Cvetković, Dragan Kovačić.

Nemanja Ðurić je prosečno je postizao po 14.6 poena po utakmici i proglašen je za 3 igrača sveta.

Ono što bi i sam Nemanja Ðurić u sred nekog razgovora rekao za sve ovo je zaslužan rad, talenat svih košarkaša ali i selekciju koju je uradio veliki Aca Nikolić.

1964 godine na olimpijskim igrama u Japanu jugoslovenska reprezentacija je uspela da zauzme odlično 7 mesto u sastavu Radivoj Korać, Ivo Daneu, Josip Đerđa, Slobodan Gordić, Trajko Rajković, Miodrag Nikolić, Nemanja Đurić, Zvonko Petričević, Dragoslav Ražnatović, Vital Eiselt, Vladimir Cvetković, Dragan Kovačić.

1965 godine na evropskom prvenstvu u SSSR-u jugoslovenska reprezentacija zauzela je 2 mesto i potvrdila da postaje košarkaška sila koja je prisutna na svim takmičenjima i da se ozbiljno računa na nju. Sastav je izgledao ovako Radivoj Korać, Ivo Daneu, Petar Skansi, Josip Đerđa, Slobodan Gordić, Trajko Rajković, Nemanja Đurić, Zvonko Petričević, Dragoslav Ražnatović, Vital Eiselt, Dragan Kovačić, Miloš Bojović sa trenerom Acom Nikolićem koji će se posle ovog prvenstva povući sa trenerske pozicije i ostavio takozvanu SREBRNU GENERACIJU koja je ispisala istorijski početak. Aca Nikolić će se vratiti kasnih 70-tih i preuzeti ZLATNU GENERACIJU jugoslovenske košarke.

Nemanja Ðurić je i na ovom šampionatu imao vrlo zapaženu ulogu.

Bio je član jugoslovenskog nacionalnog tima od 1959 do 1969 a ušao je i u kombinovani sastav ondašnje jugoslovenske republike Hrvatske koja je odmjerila snage sa izabranim sastavom zvijezda NBA lige u povijesnoj utakmici odigranoj u Karlovcu 2. lipnja 1964. godine. Za kombinovani tim Hrvatske su tad igrali Josip Đerđa, Boris Križan, Nemanja Đurić, Dragan Kovačić, Marko Starčević (Ostarčević?), Živko Kasun, Slobodan Kolaković, Petar Skansi, Zlatko Kiseljak, Željko Troskot, Stjepan Ledić, Mirko Novosel.
Iz braka sa Jelenom ma sina Luku i kćerku Kristinu.

Reference

Spoljašnje veze 

Рођени 1936.
Спортисти из Београда
Српски кошаркаши
Југословенски кошаркаши
Кошаркаши БКК Раднички
Тренери КК Црвена звезда
Кошаркаши на Летњим олимпијским играма 1960.
Југословенски олимпијци на Летњим олимпијским играма 1960.
Кошаркаши на Летњим олимпијским играма 1964.
Југословенски олимпијци на Летњим олимпијским играма 1964.
Кошаркаши на Европском првенству 1959.
Кошаркаши на Европском првенству 1961.
Кошаркаши на Европском првенству 1963.
Кошаркаши на Европском првенству 1965.
Кошаркаши на Светском првенству 1963.
Кошаркаши на Светском првенству 1967.